John Brosnan – romanziere e saggista australiano naturalizzato britannico
 Patrick Brosnan – matematico statunitense
 Pierce Brosnan – attore e produttore cinematografico irlandese naturalizzato statunitense
 Seán Brosnan – politico irlandese
 Troy Brosnan – ciclista australiano